Sezona Formule 1 1995 je bila šestinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 26. marca 1995 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 12. novembra 1995 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Benetton.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1995.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

1995
1995 v športu